Спас-Прогнанье — село в Жуковском районе Калужской области, в составе муниципального образования Сельское поселение «Село Совхоз Победа».

География 
Расположено на севере Калужской области, на берегах реки Прогнанки, в 8 километрах от федеральной автодороги А-130 — Варшавского шоссе. Рядом населённые пункты Тайдашево, Софьинка, Машково.

Климат 
Умеренно-континентальный с выраженными сезонами года: умеренно жаркое и влажное лето, умеренно холодная зима с устойчивым снежным покровом. Средняя температура июля +18 °C, января −9 °C. Теплый период длится в среднем около 220 дней.

Население

История 

Известно с 1613 года, первоначально — вотчина Пафнутьево-Боровского монастыря. Село имело деревянную церковь. В 1784 или 1787 году возведена каменная Преображенская (Спасская) церковь.

Спасская […] Каменная одноглавая церковь с восьмигранным барабаном, с трапезой и колокольней; построена Чебышевым…

Более тридцати лет настоятелем храма в селе служил схиархимандрит Амвросий Калужский (1879—1978). Ежегодно, 4 ноября, совершается крестный ход на источник иконы Казанской Божией матери в окрестностях села.

В 1858 году село (вл.) Спасъ-Прогнани 1-го стана Боровского уезда, при речке Прогнани и 6 дворах, одна православная церковь — по левую сторону Московско-Варшавского шоссе .

К 1914 году Спасо-Прогнань — посёлок (поселение) Спасопрогнанской волости Боровского уезда Калужской губернии. В 1913 году там проживало 45 человек, из которых 27 женщин и 18 мужчин. Имелась собственная православная церковь и церковно-приходская школа.

С начала XVIII века — имение Чебышёвых. В 1948 году в селе открыт музей П. Л. Чебышёва.

Объекты историко-культурного наследия 

Храм Преображения Господня. В подклете храма, рядом с могилами родителей, покоится прах выдающегося русского учёного-математика и механика Пафнутия Чебышева (1821—1894).

Известные уроженцы 
 Матвей Троицкий (1835—1899) — русский философ, психолог, ученый, педагог, общественный деятель.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Населённые пункты Жуковского района (Калужская область)